Мечеть Булгар (, ) — мечеть в городе Чебоксары, Чувашия, Россия. Расположена на окраине города. Великий муфтий России Талгат Таджуддин открыл её 14 сентября 2005 года.

Мечеть названа в честь средневековой волжско-болгарской столицы Болгар и является почитаемым центром ислама в Поволжье.

См. также 
 Ислам в России

Ссылки 
 Фотографии мечети Булгар в Чебоксарах

Культовые сооружения Чебоксар
Мечети, построенные в XXI веке
Ислам в Чувашии